Por Taylorsville pode estar à procura de:
 Taylorsville (Califórnia)
 Taylorsville (Carolina do Norte)
 Taylorsville (Geórgia)
 Taylorsville (Indiana)
 Taylorsville (Kentucky)
 Taylorsville (Mississippi)
 Taylorsville (Utah)

Desambiguação